

Cinema 
 Sete di giustizia (Diplomatic Immunity) – film del 1991 diretto da Peter Maris
 Sete di giustizia (Juge et partie) – film del 1997 diretto da Jacques Malaterre

Letteratura 
 Sete di giustizia – libro di Zeno Saltini del 1957
 Sete di giustizia, ripubblicato come La vendetta (Salige er de som tørster) – romanzo di Anne Holt del 1994